Церковное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Церковное — село в Железинском районе Павлодарской области.

Россия 
 Церковное — село в Плесецком районе Архангельской области.
 Церковное — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Церковное — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Церковное — деревня в Опочецком районе Псковской области, Болгатовская волость.
 Церковное — деревня в Опочецком районе Псковской области, Звонская волость.

Украина 

 Церковное — до 1920 г. название села Красное в Краснодонском районе Луганской области.
Церковное — до 1961 г. название села Залесное в Новопсковскому району Луганской области.

См. также 
 Церковно 
 Церковное право